Авиловское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Авиловское сельское поселение — в Иловлинском районе Волгоградской области.
 Авиловское сельское поселение — в Константиновском районе Ростовской области.